Bubník ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Bubník (1928–2017), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Gustav Bubník (Schauspieler) (* 1962), tschechischer Schauspieler
 Václav Bubník (1926–1990), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Vlastimil Bubník (1931–2015), tschechoslowakischer Eishockey- und Fußballspieler